Masque  è considerato il quinto album in studio del gruppo gothic rock britannico The Mission, pubblicato nel 1992.

Tracce

Collegamenti esterni